Водните жаби (Ranidae) са семейство жаби, разпространени по целия свят. В България се срещат 5 вида от род Същински водни жаби.

Родове